Изелин () — фамилия немецкого происхождения.

  — швейцарский профессор богословия и историк; автор 4-томного «Лексикона» (1726—1727).
 Изелин, Исаак (1728—1782) — швейцарский философ, сын фабриканта Кристофа Изелина (Christoph Iselin; 1699—1748); автор «Об истории человечества» («Über die Geschichte der Menschheit», 1764).

См. также 
 Солхейм, Изелин

Примечания